Het Nederlands kampioenschap dammen van 1957 telde zestien deelnemers. Zowel Wim Roozenburg als Geert van Dijk behaalde dit kampioenschap 18 punten. De nationale titel werd gewonnen door Wim Roozenburg omdat hij meer SB-punten had verzameld. Hij won hiermee zijn eerste en enige nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1957